Leihhaus bezeichnet

allgemein:

 Leihamt, auch: Pfandanstalt, kommunale oder staatliche Einrichtung, die gegen Pfand Geld ausleiht

speziell:

 Leihhaus (Hannover), auch Pfandleihhaus genannt, im 16. Jahrhundert wurzelnde städtische Behörde der späteren niedersächsischen Landeshauptstadt